Die Roma Garden Open II 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 26. April bis 2. Mai 2021 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 25. und 26. April 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 93 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Rom